Āb Bīd-e Ḩājj Bābā (persiska: آب بید حاج بابا, Āb Bīd-e Ḩājjī Bābā) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Khuzestan, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Teheran. Āb Bīd-e Ḩājj Bābā ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Āb Bīd-e Ḩājj Bābā är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Terrängen runt Āb Bīd-e Ḩājj Bābā sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Pāzard,  meter över havet,  km norr om Āb Bīd-e Ḩājj Bābā. Runt Āb Bīd-e Ḩājj Bābā är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gotvand,  km öster om Āb Bīd-e Ḩājj Bābā. Trakten runt Āb Bīd-e Ḩājj Bābā består till största delen av jordbruksmark. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Khuzestan